Adam Gajewski (1902–1984) – żołnierz Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 Adam Gajewski (1904-) – pułkownik, funkcjonariusz NKWD i NKGB, MBP
 Adam Gajewski (1909-1972) – major Ludowego Wojska Polskiego, sędzia